Олександр Володимирович Грузевич (нар. 21 червня 1987, Явтухи, Деражнянський р-н— 13 липня 2022, Кам'янка, Донецька обл.)— солдат, стрілець-санітар механізованого відділення, Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис[ред. | ред. код] 
Олександр Грузевич народився 21 червня 1987 року в селі Явтухи, Деражнянського району Хмельницької області.

Після закінчення школи навчався у ДНЗ «Барський професійний будівельний ліцей» по професії «Електрогазозварник» у групі №7.

Олександр Грузевич до повномасштабної війни проживав у місті Бар, працював слюсарем зі збирання металоконструкцій на «Барському машинобудівному заводі».

Грузевич під час війни служив у військовій частині А4007.

Загинув 13 липня 2022 під час артилерійського обстрілу у ході російсько-української війни.

Похований 20 липня 2022 року у селі Явтухи, Деражнянської територіальної громади.

Без Олександра залишилася мама, дружина та діти.

Джерела 
ПрАТ «Барський машинобудівний завод»,18 липня 2022

Примітки 

Українські воїни, загиблі під час російського вторгнення в Україну 2022
Українські воїни, загиблі у російсько-українській війні (з 2014)
Уродженці Деражнянського району